Weitenhagen kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Weitenhagen, Vorpommern-Rügen – kommun, Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern, 
 Weitenhagen, Vorpommern-Greifswald – kommun, Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern,